The Meteors (Nederlandse band), Nederlandse newwaveband
 The Meteors (Britse band), Engelse psychobillyband